Leuckartiara är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Gustav Hartlaub 1914. Leuckartiara ingår i familjen Pandeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Leuckartiara